Натуральне число 732
 732 рік до нашої ери
 732 рік нашої ери